Gaetano Palloni – medico e accademico italiano
 Gaetano Palloni – compositore e insegnante italiano
 Michele Arcangelo Palloni – pittore italiano